Az Úrvalsdeild 1957-es szezonja volt a bajnokság negyvenhatodik szezonja. A bajnokságban 6 csapat vett részt, a győztes az ÍA lett. Ez volt a klub negyedik bajnoki címe.

Végeredmény

Források 
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1912-1998
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1957

1957
Izland 1